Алесса́ндро Фарне́зе ()

Особи 
 Алессандро Фарнезе — світське ім'я папи Павла III (1468—1549).
 Алессандро Фарнезе — кардинал, онук Павла ІІІ.
 Алессандро Фарнезе — герцог Пармський (1586—1592), праправнук Павла ІІІ.
 Алессандро Фарнезе — принц Пармський (1635—1689).